Baldus – rivista letteraria italiana
 Baldus – personaggio fittizio creato da Teofilo Folengo
 Baldus - poema di Teofilo Folengo che prende il nome dall'omonimo protagonista
 Édouard Baldus – fotografo francese